Duquet steht für:

 Lac Duquet, See auf der Ungava-Halbinsel in der kanadischen Provinz Québec

Duquet ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrille Duquet (1841–1922), kanadischer Goldschmied, Flötist und Erfinder
 Gérard Duquet (1909–1986), kanadischer Politiker und Abgeordneter der Liberalen Partei im Unterhaus
 Léonie Duquet (1916–1977), französische Nonne